En el universo StarCraft, Korhal es un planeta árido donde se halló la capital del Dominio Terran de Arcturus Mengsk.

Geografía y Habitantes 
El planeta es árido y está poblado por unas extrañas criaturas llamadas scantids. Durante muchos años fue un hervidero de sentimientos contrarios a la Confederación Terran a la cual pertenecía como colonia. Angus Mengsk fue un férreo opositor a la Confederación, para quienes representaba una seria amenaza, por lo cual decidieron asesinarlo junto a su familia en su torre-fortaleza. Sin embargo, los sentimientos revolucionarios del pueblo de Korhal no se apaciguaron y la Confederación decidió aplastar el descontento civil con un bombardeo nuclear masivo barriendo con casi la totalidad de la vida existente. Las pérdidas humanas se estimaron en más de 53 millones. Korhal' quedó como un desierto humeante lleno de pozos de alquitrán.

Historia en el juego 

Entonces se formó una facción extremista llamada Hijos de Korhal dirigida por Arcturus Mengsk, hijo de Angus, la cual luchó contra la Confederación y logró derrotarla usando un Emisor Psiónico para lanzar oleadas de Zergs sobre el planeta Tarsonis coronándose así como emperador del Dominio Terran y declarando como capital a la ciudad de Augustgrad en Korhal. Tras la llegada del DUT al sector, Mengsk fue derrotado en Augustgrad y el planeta se convirtió en la capital del DUT del Sector Koprulu. Después, con ayuda de Kerrigan y los Protoss Mengsk logró retomar el planeta nuevamente.

En los acontecimientos de StarCraft II: Wings of Liberty, los asaltantes de Raynor logran infiltrarse en el planeta gracias a la máquina de guerra Odín, robada al Dominio y controlada por el exconvicto amigo de Raynor, Tychus Findlay. El objetivo de la infiltración era asaltar los estudios centrales de la emisora UNN, y retransmitir unas grabaciones que implicaban directamente al emperador Arcturus Mengsk con la caída y destrucción de Tarsonis.

En la siguiente parte de la trilogía, StarCraft II: Heart of the Swarm, Korhal se convierte en el escenario final cuando una Sarah Kerrigan sedienta de venganza envía a toda su prole zerg contra la ciudad de Augustgrad, en busca de Mengsk. Tras cumplir su objetivo de derrocar al tirano, el Enjambre se retira. 

Por ahora, no se sabe qué será del planeta tras este ataque.

Planetas en el Universo StarCraft

en:Koprulu Sector#Korhal